Путхия — топоним.

 Путхия — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Путхия — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Раджшахи.